Вармийская возвышенность — область приподнятого моренного рельефа у юго-восточного побережья Балтийского моря. Северную её часть включает в свой состав Калининградская область. Возвышенность пересекает российско-польская граница.

Вармийская возвышенность начинается непосредственно у берега Калининградского залива, где между прибрежными посёлками Мамоново и Ладушкин имеются крутые, обрывистые подступы. 

На территории Калининградской области, в районе посёлка Долгоруково абсолютная высота возвышенности достигает 191 м, хотя максимальные величины расположены в 10 км к югу, на территории Польши. Это так называемые Гуртовские высоты (216 м).

Примечания 

Возвышенности Польши
Возвышенности России
Рельеф Калининградской области
География Варминьско-Мазурского воеводства